MSH5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 834 амінокислот, а молекулярна маса — 92 875.

Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, мейоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки